Тёмкино — железнодорожная станция Московской железной дороги, расположена в селе Тёмкино — районном центре Смоленской области. Открыта в 1874 году.

Краткая характеристика 
Расположена на участке Вязьма — Муратовка широтного хода Ржев — Сызрань. От станции отходят однопутные неэлектрифицированные участки на Угрюмово и Засецкую. Железнодорожные пути на станции также не электрифицированы.

Относится к Смоленскому региону МЖД. На станции останавливаются все пригородные поезда, следующие направлением на Вязьму и Калугу. По характеру работы станция отнесена к 5 классу.

История 
Станция Тёмкино открыта  года, с момента запуска в промышленную эксплуатацию Ряжско-Вяземской железной дороги. В том же году рядом со станцией был основан небольшой посёлок, позже переросший в деревню Тёмкино.

В годы Великой Отечественной войны в районе станции и посёлка шли тяжёлые бои. В этих местах героически сражались части ударной группы 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. После войны было отремонтировано железнодорожное полотно, служебные и технические постройки. Возобновлено регулярное пассажирское сообщение с Калугой и Вязьмой.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все пригородные поезда, следующие до Вязьмы и Калуги-1. Является конечной и пересадочным пунктом для согласованных пригородных поездов на Калугу-1 и Вязьму. По маршрутам следуют дизельные рельсовые автобусы РА1 и РА2.

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
О — Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.
§ 1 — Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
§ 3 — Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Расписание движения пригородных поездов по ст. Темкино на сайте агрегатора tutu.ru.

Станции Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1874 году
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции 5 класса
Промежуточные станции